Круче је насеље у општини Улцињ у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 142 становника (према попису из 2003. био је 161 становник).

Демографија 
У насељу Круче живи 121 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 39,8 година (40,5 код мушкараца и 39,0 код жена). У насељу има 47 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,40.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Улцињ
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори